Тип 92 (ZSL-92) — семейство колёсных боевых бронированных машин, разработанных и производимых китайской компанией Норинко. Заводское обозначение — WZ551. 

Колесная ББМ была принята на вооружение НОАК в модификации БМП с 25-мм автоматической пушкой под индексом Тип-92 в 1995 году. После военной реформы китайской армии название бронемашины было изменено на ZSL92.

История создания и производства

Описание конструкции

Огневая мощь

Защищенность

Подвижность

Модификации

8 х 8 
 122-мм SPH — САУ, вооружённая 122-мм гаубицей

6 х 6 
 WZ-551 — прототип БМП с 25-мм автоматической пушкой
 WZ-551-1 — прототип БМП с 73-мм гладкоствольной полуавтоматической пушкой
 WZ-551-2 — прототип бронетранспортёра с 12,7-мм пулемётом
 ZSL-92 — серийная БМП с 25-мм автоматической пушкой
 ZSL-92A — серийный бронетранспортёр с 12,7-мм пулемётом
 ZSL-92B — Он имеет полностью закрытую башню, оснащенную автоматической пушкой калибра 30 мм (ZPT-99), спаренным пулеметом и противотанковой ракетой HJ-73, которая является более мощной версией.
 PTL-02 — машина огневой поддержки пехоты, вооружённая 100-мм гладкоствольной пушкой
 PLL-05 — САУ, вооружённая гладкоствольной 120-мм нарезной полуавтоматической пушкой-гаубицей-миномётом (копия орудия САУ 2С9 «Нона-C»)
 WZ-901 — полицейская машина для разгона демонстраций
 WZ-901F (Type 86) — машина для патрулирования
 XJZ-92 — бронированная ремонтно-эвакуационная машина
 Командирская машина
 Бронированная медицинская машина
 Боевая разведывательная машина
 Yitian — прототип самоходного зенитно-ракетного комплекса

4 х 4 
 WZ-91 — прототип самоходного противотанкового комплекса, вооружённого ПТРК HJ-8
 WZ-550 — серийный самоходный противотанковый комплекс, вооружённый ПТРК HJ-9
 WJ-94 — полицейская машина для разгона демонстраций

На вооружении 

 
  — 4 Тип-92, по состоянию на 2011 год
  — 5 Тип-92, по состоянию на 2012 год
  — 15 Тип-92, по состоянию на 2016 год
  — 5 Тип-92, по состоянию на 2012 год
  — 10 Тип-92, по состоянию на 2012 год
  Кения — 31 Тип-92 (WZ551) по состоянию на 2021 год
  — 550 Type-92, 700 Type-92A и 600 Type-92B, по состоянию на 2016 год
  — более 30 Type-92, по состоянию на 2016 год
  — около 50 Тип-92, по состоянию на 2016 год
 
  — 20 Type-92, по состоянию на 2016 год
  — 20 Type-92, по состоянию на 2016 год
  - 10 Тип-92, по состоянию на 2016 год
 
  — 96 WZ-551, по состоянию на 2012 год
  — 4 Тип-92, по состоянию на 2016 год
  — 150 Тип-92, по состоянию на 2012 год
  — неизвестное количество Type-92, по состоянию на 2016 год

Примечания

Ссылки 

Бронетранспортёры по алфавиту
Бронетранспортёры КНР
Военная продукция Norinco
Плавающие бронетранспортёры